Az alábbi családfa Pergamon uralkodóit tartalmazza. A dátumok Kr. e. értendők.

Jelmagyarázat

A családfa (Kr. e. 282 – Kr. e. 129)

Kapcsolódó szócikkek 
Pergamon királyainak listája

Uralkodói családfák
Ókori görög uralkodók
Ókori Anatólia uralkodói